Erik Appelgren kan syfta på bland andra:

* Erik Appelgren (1893–1981), svensk konstnär och skådespelare
 Erik Appelgren (1945–2007), svensk musiker, regissör och skådespelare